

Carriera

Club 
Debutta il 27 agosto in un match terminato 3-0 dove ha messo a segno il suo primo gol col Korona Kielce.
Nell'estate del 2010 passa in prestito al Dolcan Zabki. Il 27 giugno 2011 non gli viene rinnovato il contratto. A gennaio 2014 torna in patria, per giocare nello Stal Mielec. L'11 febbraio 2015 è ritornato in Norvegia per militare nelle file dell'Eidsvold Turn.

Note

Collegamenti esterni